Une hypothèque commerciale est un financement à longue échéance (allant même jusqu’à 40 ans), prenant comme garantie des immobilisations commerciales.

Notes et références 

Système bancaire